

Astronomia
 95935 Grego – asteroide della fascia principale

Persone
 Andrea Grego da Peschiera – religioso italiano
 Antonio Grego – ufficiale e giurista italiano
 Egidio Grego – militare e aviatore italiano
 Melania Grego – pallanuotista italiana
 Pedro Tomás Reñones Grego – ex calciatore spagnolo